Castell de Palol d'Onyar, a Palol d'Onyar, nucli del municipi de Quart, al Gironès 
 Castell de Palol de Revardit, a Palol de Revardit, al Pla de l'Estany 
 Castell de Palol Sabaldòria, a Vilafant, a l'Alt Empordà